Bastogne – comune belga
 Bastogne – battaglia e assedio del dicembre 1944
 Bastogne – film del 1949 diretto da William A. Wellman
 Bastogne – romanzo di Enrico Brizzi